Recidiva – circostanza aggravante prevista dal diritto penale 
 Recidiva – ripresentarsi, a distanza di tempo più o meno lungo, del processo patologico precedentemente debellato
 Recidiva – album di Mara Redeghieri del 2017